Kilusang Bagong Lipunan - een politieke partij op de Filipijnen
Kaderberoepsgerichte leerweg - onderdeel van de onderwijsrichting vmbo